La Serie C2 1979-1980 fu il secondo campionato semi-professionistico di quarto livello di calcio disputato in Italia. La stagione iniziò il 30 settembre 1979 e si concluse l'11 giugno 1980.

Stagione

Novità
A causa di problemi finanziari il  e il  furono esclusi dal campionato. Al loro posto furono ripescati l' e il .

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1980-1981.
      Retrocessa in Serie D 1980-1981.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
La Rondinella ha scontato 6 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1980-1981.
      Retrocessa in Serie D 1980-1981.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio promozione

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1980-1981.
      Retrocessa in Serie D 1980-1981.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta. 
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone D

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1980-1981.
      Retrocessa in Serie D 1980-1981.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio squadre a pari merito. Le squadre venivano classificate in base alla differenza reti soltanto per la zona retrocessione. In caso di pari merito in zona promozione si doveva giocare una gara di spareggio.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

1979
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980